Galizia ist der Familienname folgender Personen:

 Daphne Caruana Galizia (1964–2017), maltesische Journalistin und Bloggerin
 Emanuele Luigi Galizia (1830–1907), maltesischer Architekt
 Fede Galizia (1578–1630), italienische Malerin
 Nunzio Galizia (vor 1550 – nach 1621), italienischer Maler und Kunsthandwerker
 Silvio Galizia (1925–1989), Schweizer Architekt und Künstler

Siehe auch:

 Galicia